Tafí Viejo (Tucumán), een plaats in de Argentijnse provincie Tucumán
 Tafí Viejo (departement), een departement van de Argentijnse provincie Tucumán